Евгений Вадимович Брагарь (; род. 30 мая 1994, Киев) — украинский историк, политик.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Окончил исторический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Магистр, аспирант КНУ имени Тараса Шевченко.

Брагарь является учредителем, руководителем и преподавателем польского языка в учебном проекте «Лингвист».

Он проходил стажировку в парламентском комитете по вопросам иностранных дел.

Политическая деятельность 
На выборах президента Украины в 2019 году — член ОИК № 13 (Винницкая область) от Владимира Зеленского.

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 76 в списке. На время выборов: аспирант Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, беспартийный. Проживает в Киеве.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

Руководитель группы по межпарламентским связям с Алжирской Народной Демократической Республикой, руководитель группы по межпарламентским связям с Социалистической Республикой Вьетнам.

7 декабря 2020 года включён в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции.

Скандалы 
1 февраля 2020 в одном из телевизионных эфиров предложил пенсионерке из с. Аджамка (которая голосовала за «Слугу народа») продать собаку
, «если она элитной породы», чтобы оплатить коммунальные услуги. Выражение депутата про материальное положение украинских пенсионеров вызвало критику и появление множества мемов по уплате услуг собаками, в Фейсбуке начались различные флешмобы. Представители оппозиции от партий Европейская солидарность, «Батькивщина» и ОПЗЖ осудили это заявление Брагара. В результате скандала нардеп от ОПЗЖ Илья Кива объявил челлендж «помоги пенсионеру», оплатил счет за коммунальные услуги пенсионерки, а собаке передал корм

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники исторического факультета Киевского университета
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»